Jewsbury puede referirse a:
 Geraldine Jewsbury (1812 – 1880), novelista inglesa.
 George Jewsbury (1941), historiador estadounidense.
 Jack Jewsbury (1981), jugador de fútbol estadounidense.
 Maria Jane Jewsbury (1800 - 1833), novelista inglesa.